Николай Неплюев:
 
 Неплюев, Николай Николаевич (1851—1908) — русский юрист и дипломат, основатель Крестовоздвиженского православного трудового братства.